Małachowski est un patronyme porté notamment par :
 Gustaw Małachowski (1797-1835), homme politique polonais.
 Juliusz Małachowski (1801-1831), colonel et poète polonais.
 Kazimierz Małachowski (1765-1845), général polonais.
 Piotr Małachowski (1983-), athlète polonais.
 Stanisław Małachowski (1736-1809), homme politique polonais.

Patronyme polonais